Dudhpokhari (Dholkha)
 Dudhpokhari (Lamjung)